Пинг:
 Лаг (компьютерный сленг) — о задержках передачи сети.
 ping — утилита, позволяющая измерить эти задержки.
PING — акроним «Packet InterNet Grouper (Groper)».
Ping — часть названия игры пинг-понг. Это толкование подразумевает, что компьютеры обмениваются сигналами аналогично тому, как игроки в пинг-понг отбивают друг другу мяч.
 Pong — иногда так называют ответ (ICMP Echo-Reply), полученный благодаря удачно выполненной команде ping.
 Ping (социальная сеть) — социальная сеть для меломанов, созданная компанией Apple и встроенная в iTunes.
 Гидролокатор — о происхождении компьютерного термина «пинг».
 Пинг (река) — река на полуострове Индокитай.

См. также 
 Пинг-понг
.